Первенство ФНЛ 2016/2017 — 25-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России.

Клубы-участники

Изменения 
По итогам Первенства ПФЛ 2015/2016 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Химки» (Химки) — победитель зоны «Запад». Вышел в ФНЛ спустя 3 сезона;
 «Тамбов» (Тамбов) — победитель зоны «Центр». Вышел в ФНЛ впервые в своей истории;
 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) — победитель зоны «Юг». Вышел в ФНЛ спустя 2 сезона;
 «Нефтехимик» (Нижнекамск) — победитель зоны «Урал-Поволжье». Вышел в ФНЛ спустя 2 сезона.

По итогам чемпионата России 2015/2016 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Кубань» (Краснодар), занявший 14 место, проигравший клубу «Томь» в стыковых матчах. Вышел в ФНЛ 5 сезонов спустя;
 «Динамо» (Москва), занявший 15 место. Вышел в ФНЛ впервые в своей истории;
 «Мордовия» (Саранск), занявший 16 место. Вернулся в ФНЛ спустя 2 сезона.

По итогам прошлого сезона ФНЛ в Профессиональную футбольную лигу вышли следующие клубы:
 «Торпедо» (Армавир), занявший 18-е место. Вышел в ПФЛ сезон спустя;
 «Байкал» (Иркутск), занявший 19-е место. Вылетел из ФНЛ сезон спустя;
 «КАМАЗ» (Набережные Челны), занявший 20-е место. Вылетел из ФНЛ сезон спустя.

По итогам прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Оренбург» (Оренбург), занявший 1 место и вышедший в элитный дивизион впервые в своей истории;
 «Арсенал» (Тула), занявший 2 место и вернувшийся в элиту сезон спустя;
 «Томь» (Томск), занявший 3 место, обыгравший «Кубань» в стыковых матчах и вернувшийся в премьер-лигу 2 сезона спустя.

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре), по итогам Первенства ПФЛ 2015/2016 ставший победителем зоны «Восток», должен был выступать в ФНЛ, но по финансовым причинам клуб отказался от перехода из ПФЛ в ФНЛ. Так как победитель ПФЛ отказался выходить в ФНЛ, по новым правилам место в ФНЛ заняла вылетевшая по итогам прошедшего сезона команда. Поэтому прописку в ФНЛ сохранил «Енисей» (Красноярск), который занял 16-е место по итогам сезона 2015/2016.

ФК «Волга» из Нижнего Новгорода 15 июня 2016 года снялся с чемпионата и был расформирован. Место в ФНЛ сохранила «Балтика» (Калининград), занявшая 17-е место по итогам сезона 2015/2016.

География соревнований 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе во втором дивизионе, обозначены зелёной стрелкой ().Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().Команды, которые остались в первенстве ФНЛ благодаря отказам от участия других клубов ().

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица 

«Тюмень» выше «Факела» по результатам личных встреч — 3:1 и 0:0.

Места команд «Балтика», «Сибирь» и «Луч-Энергия» также определены по результатам личных встреч. Все 6 матчей между командами завершились вничью, «Балтика» в них забила 3 мяча, «Сибирь» — 2, «Луч-Энергия» — 1.

Потуровая таблица 

Примечания:В связи с тем, что матч 13-го тура «Химки»—"Динамо" был перенесён с 17 сентября на 12 октября 2016 года, с 13 по 16 туры эти команды имели на одну игру меньше.В связи с тем, что матч 23-го тура «Тюмень»—"Спартак-Нальчик" был перенесён с 19 ноября 2016 года на 22 марта 2017 года, с 23 по 27 туры эти команды имели на одну игру меньше.В связи с тем, что матч 27-го тура «Сокол»—"Химки" был перенесён с 19 марта на 17 мая 2017 года, с 27 по 37 туры эти команды имели на одну игру меньше.
1. По итогам 31 тура «Динамо-Москва» обеспечил выход в РФПЛ 2017/2018
2. По итогам 35 тура «Тосно» обеспечил выход в РФПЛ 2017/2018
3. По итогам 35 тура «Нефтехимик» потерял шансы на сохранение места в ФНЛ

Результаты матчей

Статистика первенства

Лучшие бомбардиры 

Источник:
championat.com

Лучшие вратари

Статистика домашней посещаемости матчей команд 

1 „Тамбов“ провёл 5 домашних игр в Химках, поэтому общая посещаемость и средняя посещаемость в первой строчке указана с учётом данных матчей, а во второй строчке — только для матчей, проведённых на домашнем стадионе.

2 „Сибирь“ провела 1 домашнюю игру в Тюмени, поэтому общая посещаемость и средняя посещаемость в первой строчке указана с учётом данных матчей, а во второй строчке — только для матчей, проведённых на домашнем стадионе.

3 „Тюмень“ провела 4 домашние игры в Челябинске и 1 игру в Новосибирске, поэтому общая посещаемость и средняя посещаемость в первой строчке указана с учётом данных матчей, а во второй строчке — только для матчей, проведённых на домашнем стадионе.

4 „Нефтехимик“ провёл 3 домашних игры в Казани, поэтому общая посещаемость и средняя посещаемость в первой строчке указана с учётом данных матчей, а во второй строчке — только для матчей, проведённых на домашнем стадионе.

Рекорды сезона 

 Самая крупная победа хозяев (+5): «Динамо» — Волгарь, «Мордовия» — «Химки» — 5:0, 6 августа 2016) «СКА-Хабаровск» — «Кубань» 5:0 (26 ноября 2016)
 Самая крупная победа гостей (+4): «Енисей» — «Спартак-2» — 0:4 (17 августа 2016), «Сокол» — «Спартак-2» 0:4 (19 ноября 2016); «Зенит-2» — «Кубань» 0:4 (22 октября)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (7): «Химки» — «Мордовия» — 4:3; «Тосно» — «Сокол» 5:2 (обе 26 ноября 2016)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (5): «Мордовия», «Динамо» — 5:0, (обе 6 августа 2016)
 Наибольшее количество побед подряд (3): «Факел», «Зенит-2»
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (6): «Динамо», «Зенит-2», «Тосно»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (22): «Балтика»
 Наибольшее количество поражений подряд (6): «Мордовия»
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (4): «Мордовия», «Тамбов»
 Наибольшая посещаемость матча (12900): «Факел» — «Динамо» — 2:1 (15 октября 2016)

Награды

Ежемесячные награды

Итоги сезона 
Лауреатами сезона стали:
 Лучший вратарь — Антон Антипов («Спартак-Нальчик»)
 Лучший защитник — Алексей Рыбин («Тамбов»)
 Лучший полузащитник — Анатолий Катрич («Газовик»)
 Лучший нападающий — Кирилл Панченко («Динамо»)
 Лучший молодой игрок — Александр Трошечкин («Факел»)
 Открытие сезона — Марат Быстров («Тамбов»)
 Лучший тренер — Юрий Калитвинцев («Динамо»)

Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ 2017 
22 мая 2017 года в развлекательном комплексе Golden Palace впервые прошёл финальный этап всероссийского конкурса „Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ“. В финале приняли участие 19 девушек („мисс-“Спартак-Нальчик»" не смогла приехать на мероприятие по семейным обстоятельствам), каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своём клубе. В итоге главный титул «Мисс ФНЛ-Фонбет-2017» завоевала представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова. Также все участницы были удостоены специальных призов в различных номинациях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Информационный портал ФНЛ и второго дивизиона

2016
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017
Футбол в России в сезоне 2016/2017